YVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vernon (Columbia Britannica) (Canada)